Annie Le Houérou (née en 1960), femme politique française ;
 Henri-Noël Le Houérou (1928-2009), botaniste français ;
  (né en 1957), économiste français.

Le Houérou dérive du mot cʼhwerv qui signifie littéralement « amer » en breton. Des variantes orthographiques en sont : Le Huérou, Le Huërou, Le C'houero, Hoëro, ou même Le Hoërff, Le Houërff.

Patronyme breton